Guy Manning, attore 
 Guy Manning (n. 1957), musicista britannico
 Guy Manning (n. 1944), cestista statunitense

Pagine correlate 
Manning – pagina di disambiguazione